Huilong bezeichnet:

 Huilong (Anju) (会龙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Anju in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huilong (Da’an) (回龙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Da’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huilong (Dazu) (回龙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dazu in der chinesischen Stadt Chongqing
 Huilong (Deqing) (回龙镇), Großgemeinde im Kreis Deqing in der chinesischen Provinz Guangdong
 Huilong (Funan) (会龙镇), Großgemeinde im Kreis Funan in der chinesischen Provinz Anhui
 Huilong (Gaoping) (会龙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Gaoping in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huilong (Gaoyao) (回龙镇), Großgemeinde der Stadt Gaoyao in der chinesischen Provinz Guangdong
 Huilong (Hanchuan) (回龙镇), Großgemeinde der Stadt Hanchuan in der chinesischen Provinz Hubei
 Huilong (Kaijiang) (回龙镇), Großgemeinde im Kreis Kaijiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huilong (Liangping) (回龙镇), Großgemeinde im Kreis Liangping in der chinesischen Stadt Chongqing
 Huilong (Longchuan) (回龙镇), Großgemeinde im Kreis Longchuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Huilong (Mianning) (回龙镇), Großgemeinde im Kreis Mianning in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huilong (Qidong) (汇龙镇), Großgemeinde der Stadt Qidong in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Huilong (Qionglai) (回龙镇), Großgemeinde der Stadt Qionglai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huilong (Wei) (回隆镇), Großgemeinde im Kreis Wei in der chinesischen Provinz Hebei
 Huilong (Xinfeng) (回龙镇), Großgemeinde im Kreis Xinfeng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Huilong (Xingren) (回龙镇), Großgemeinde im Kreis Xingren in der chinesischen Provinz Guizhou
 Huilong (Xishui) (回龙镇), Großgemeinde im Kreis Xishui in der chinesischen Provinz Guizhou
 Huilong (Yingshan) (回龙镇), Großgemeinde im Kreis Yingshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huilong (Zhen’an) (回龙镇), Großgemeinde im Kreis Zhen’an in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Huìlóng (Zhongjiang) (会龙镇), Großgemeinde im Kreis Zhongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huílóng (Zhongjiang) (回龙镇), Großgemeinde im Kreis Zhongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huilong (Zhongshan) (回龙镇), Großgemeinde im Kreis Zhongshan im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Huilong (Fang) (回龙乡), Gemeinde im Kreis Fang in der chinesischen Provinz Hubei
 Huilong (Jianyang) (回龙乡), Gemeinde im Stadtbezirk Jianyang in der chinesischen Provinz Fujian
 Huilong (Jiaokou) (回龙乡), Gemeinde im Kreis Jiaokou in der chinesischen Provinz Shanxi
 Huilong (Mao) (回龙乡), Gemeinde im Kreis Mao in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huilong (Tongbai) (回龙乡), Gemeinde im Kreis Tongbai in der chinesischen Provinz Henan
 Huilong (Yanjiang) (回龙乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yanjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huilong (Yongshun) (回龙乡), Gemeinde im Kreis Yongshun in der chinesischen Provinz Hunan
 Huilong (Shimian) (回隆彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi im Kreis Shimian in der chinesischen Provinz Sichuan